Bokówka – część wsi Orzeszkowo w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka
 bokówka – rodzaj pomieszczenia
 bokówka – rodzaj grzybów
 bokówka biała – gatunek z rodziny twardzioszkowatych